Попов Євген Анатолійович— український радянський хокеїст, нападник
 Попов Євген Георгійович — російський телевізійний журналіст і телеведучий
 Попов Євген Олександрович — український політолог, соціальний інноватор, дослідник та громадській діяч